Кхама — фамилия. Известные носители:

 Кхама, Рут (1923—2002) — первая леди Ботсваны, супруга Серетсе Кхама.
 Кхама, Серетсе (1921—1980) — первый президент Ботсваны.
 
 Кхама, Ян (род. 1953) — вице-президент Ботсваны, четвёртый президент Ботсваны.
 Кхама III (1835—1923) — верховный вождь (kgosi) племени Бамангвато.